In the Moonlight può riferirsi:
In the Moonlight – album dei Loituma
In the Moonlight – cortometraggio muto di Tom Ricketts del 1914
In the Moonlight – composizione di Albert Ketèlbey